Bico — região das maxilas das aves
Bico (budismo) — monges

Freguesias e ex-freguisas portuguesas 
Bico (Amares)
Bico (Paredes de Coura)
Bicos — de Odemira

Desambiguações de topônimos